Antic Teatre (Alfara del Patriarca)
 Antic Teatre (Barcelona)